Mendelssohn je lahko:

 Fanny Cäcilie Mendelssohn Bartholdy, nemška skladateljica in pianistka (1805-1847)
 Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, nemški skladatelj (1809-1847)
 Moses Mendelssohn, nemški filozof (1729-1786)